Märrgrunden är öar i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 22 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 310 meter i öst-västlig riktning.

Klimat 
Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet